Луи́с Да́нилсон Ко́рдоба Родри́гес (, 6 сентября 1986, Кибдо) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Хагуарес де Кордова».

Клубная карьера 
В 2006 году дебютировал в матче чемпионата Колумбии за футбольный клуб «Индепендьенте Медельин».

В 2009 году перешёл в японский клуб «Консадоле Саппоро», выступавший во втором дивизионе Джей-лиги.

В 2010 году был отдан в аренду клубу «Нагоя Грампус», после чего подписал полноценный контракт и провёл в клубе в сумме 6 сезонов.

31 января 2016 года подписал контракт с клубом «Ависпа Фукуока», где дебютировал 12 марта в матче против «Ред Даймондс».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Whoscored.com
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Хагуарес де Кордова»